

Comunicazione 
Fumetto –  in arte, grafica o nel settore della comunicazione ad una realizzazione grafica e letteraria costituita da una sequenza di immagini dotate o meno di testo
Fumetto – sinonimo di nuvoletta

Gastronomia 
Fumetto – in cucina, categoria di ricette, normalmente utilizzate all'interno di un altro piatto, costituito da un brodo molto denso
 Fumetto di pesce
Fumetto – liquore di anice
Fumetto – altro nome del coulis di crostacei